Кочкомозеро — озеро на территории Чёлмужского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии и Онежского района Архангельской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,3 км², площадь водосборного бассейна — 11,5 км². Располагается на высоте 188,7 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с запада на восток. Берега преимущественно заболоченные.

Из западной оконечности озера вытекает ручей Кочкомозерский, втекающий с правого берега в реку Лексу, впадающую в реку Выг.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001211102000006828.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Лексы
Озёра Медвежьегорского района
Озёра Онежского района